Thompson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce Alan Thompson
 Betty J. Thompson
 Ernest Freeman Thompson
 F. Christian Thompson
 Henry Joseph Thompson
 H.N. Thompson
 Ida Thompson
 Ian R. Thompson
 John Thompson
 Joseph Cheesman Thompson
 Joy Thompson
 John Vaughan Thompson
 Luther Thompson
 Max C. Thompson
 Richard Thomas Thompson
 Thomas Everett Thompson
 William Thompson
 William Francis Thompson
 William Wardlaw Thompson
 Zadock Thompson